Валерий Валентинович Карпов (1929—2010) — организатор промышленности, первый директор Лебединского ГОКа. Лауреат премии Совета Министров СССР.

Биография 
Родился 14 августа 1929 года в городе Ворсма Павловского района Нижегородской области.

Окончил Московский горный институт (сегодня – Горный институт НИТУ «МИСиС») в 1952 г.

 1952—1956 горный мастер Кузнецкого металлургического комбината.
 1956—1968 работал в Лабяжинском рудоуправлении Нижнетагильского металлургического комбината: горный мастер известкового карьера, горный мастер, технический руководитель горного цеха, секретарь парткома, заместитель начальника технического отдела.
 1968—1970 заместитель директора по капитальному строительству Михайловского железорудного комбината.

С 1970 по 1988 год первый директор Лебединского ГОКа.

С 1997 года — советник генерального директора Лебединского ГОКа.

Кандидат технических наук, автор научных работ и изобретений.

Лауреат премии Совета Министров СССР 1983 года — за создание новых образцов оборудования, новых процессов обогащения.

Доцент горного факультета Губкинского института (филиала МАМИ).

Награждён орденами Трудового Красного Знамени (1974), Ленина (1978), Октябрьской Революции (1986), полный кавалер знака «Шахтёрская слава».

Почётный гражданин города Губкин и Губкинского района (1999)

Умер 13 августа 2010 года.

Источники 
 Карпов Валерий Валентинович / А. И. Ильин // Белгородская энциклопедия. — Белгород, 2000. — С.189.
 Карпов Валерий Валентинович // Золотые имена губкинцев : биографический справочник. — Белгород , 2013. — С.37.
 фото http://gubkniga.ucoz.ru/literat_kraeved/kalendar/kalendar_2014.pdf
 http://kraeved-gubkin.ucoz.ru/index/karpov_valerij_valentinovich/0-38
 Карпов Валерий Валентинович : некролог // Новое время. — 2010. — 14 авг.
 Прасолов Е. Директор, наставник, учёный — легенда нашего города / Е. Прасолов // Новое время. — 2004. — 14 авг.
 Кузнецова Р. Не каждому дано так щедро жить… // Р. Кузнецова // Новое время. — 2004. — 17 авг.

Выпускники Московского государственного горного университета
Почётные граждане Губкина
Делегаты XXVI съезда КПСС